Чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд 1998 года — 3-й розыгрыш соревнования национальных сборных команд, проводимого под эгидой Европейской гандбольной федерации (EHF). Матчи финального турнира прошли с 29 мая по 7 июня 1998 года в Больцано и Мерано (Италия).

Чемпионом Европы во второй раз в своей истории стала сборная Швеции.

Отборочные игры 
Матчи проходили с 29 января по 30 ноября 1997 года. От отборочных игр были освобождены сборная Италии как команда страны-организатора чемпионата и сборная России как победитель предыдущего европейского первенства.

Первый этап

Второй этап

Финальный турнир

Арены 
 Больцано — Palaonda (7200)
 Мерано — Meranarena (4000)

Групповой этап

Группа A 

Сборная Франции заняла место выше команды Литвы, потому что, сыграв с ней вничью (20:20), при одинаковой разности забитых и пропущенных мячей (-15) провела во всех матчах больше голов, чем соперник (110 против 100).

29 мая
Больцано

30 мая
Больцано

1 июня
Больцано

3 июня
Больцано

Мерано

4 июня
Мерано

Больцано

Группа B 

29 мая
Мерано

31 мая
Мерано

1 июня
Мерано

3 июня
Больцано

Мерано

4 июня
Мерано

Больцано

Классификационные матчи 
6 июня

За 11-е место 
Мерано

За 9-е место 
Больцано

За 7-е место 
Больцано

За 5-е место 
Мерано

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Символическая сборная 

Источник.

Итоговое положение

Квалификации 
Сборные Швеции, Испании, Германии и Югославии отобрались на чемпионат мира 1999 года (Россия право выступить на мундиале в Египте получила благодаря победе на чемпионате мира-1997). Сборная Швеции, ставшая чемпионом Европы, также гарантировала себе участие в финальной стадии следующего континентального первенства.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 ЕВРО-1998 на сайте Европейской гандбольной федерации 
 ЕВРО-1998 на сайте ehf-euro.com

Чемпионаты Европы по гандболу
1998 год в гандболе
Спорт в Италии в 1998 году
Чемпионаты Европы в Италии
Спортивные соревнования в Больцано
Спортивные соревнования в Мерано
Май 1998 года
Июнь 1998 года
гандбол